

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alfred Didry, (1862-1937), agriculteur et un homme politique français ;
 Antoine Didry-Demarle, (1982- ), pianiste français .

Homonymie de patronyme